Тетраго́ния () — род ксерофитных растений семейства Аизовые, включающий в себя 50—60 видов, произрастающих в основном в субтропических и умеренных областях Южного полушария: в Новой Зеландии, Австралии, Южной Африке, Южной Америке и Полинезии.

Наиболее известный вид — Tetragonia tetragonioides, так называемый новозеландский шпинат, широко культивируемый в странах Запада как листовой овощ.

Биологическое описание 
Все виды рода — маленькие кустарники или травянистые растения с суккулентными листьями.

Цветки обычно мелкие жёлтые.

Плоды — крепкие неразламывающиеся сухие деревянистые коробочки, вначале мягкие и сочные.

Таксономическая схема 
Таксономическая схема (согласно Системе APG II):

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 49 видов:

Фотографии

Примечания

Литература 
Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 1. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981

Ссылки 
 Тетрагония на сайте USDA NRCS Проверено 24 ноября 2008 г.

Аизовые
Флора Африки
Флора Австралии
Флора Южной Америки